L'Union socialiste arabe (en , al-Ittiḥād al-Ištirākī 'l-ʿArabī) est le nom utilisé, dans divers pays du monde arabe, par plusieurs partis politiques se réclamant du socialisme arabe et du nationalisme arabe nasséristes.

Union socialiste arabe (Égypte)
Union socialiste arabe (Libye)
Union socialiste arabe (Irak)
Union socialiste arabe (Syrie)